Dicenta ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Bernáldez Dicenta (* 1940), spanische Diplomatin und Botschafterin
 Manuel Dicenta (1905–1974), spanischer Schauspieler